La Serie C 1974-1975 è stata la 37ª edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 15 settembre 1974 e il 15 giugno 1975, si è concluso con la promozione del , del  e del .

Girone A

Avvenimenti 

Fu il  di Giovan Battista Fabbri a centrare la promozione in Serie B con 7 punti di distacco sul  secondo: gli emiliani centrarono la promozione il 18 maggio battendo in casa il  per 2-1 e tornando tra i cadetti dopo 5 anni.

Retrocedettero in Serie D Legnano (ultimo a quota 27 punti),  (quota 29) e  (quota 32); si salvarono , , , .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1975-1976. 
      Retrocesso in Serie D 1975-1976. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Avvenimenti 
Il  di Ezio Galbiati, con la vittoria per 3-1 a Livorno e il momentaneo pareggio dei rivali del  secondo in casa contro la  (1º giugno 1975), conquista con 2 giornate d'anticipo la promozione in Serie B che mancava agli emiliani da 3 anni, i romagnoli invece dovranno aspettare la stagione successiva per poter essere promossi per la prima volta nella serie cadetta; anche gli abruzzesi del  lottano fino all'ultimo per un posto in B.

Dura solo un anno l'esperienza in C dell'altra modenese: il , che con l'ultimo posto ritorna in Serie D; a fare compagnia agli emiliani saranno i sardi della  e i piemontesi della  che per poco raggiunse  e  a quota 33 punti.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1975-1976. 
      Retrocesso in Serie D 1975-1976. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Note:
La Massese ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Avvenimenti 
È il  ad avere la meglio sul  per il primato nel girone C e con un punto in più, riconquista la Serie B dopo quasi 12 mesi dalla retrocessione dell'anno precedente: decisiva la schiacciante vittoria degli etnei in casa contro l' per 6-0 e la momentanea sconfitta dei pugliesi a Marsala.

È durata solo un anno l'esperienza tra i professionisti per il  di Genzano che, da tempo ultimo in classifica, retrocede in D; seguono poi i lucani del  e i giallazzurri del , che per un punto non agganciano  e  a quota 34 punti.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1975-1976. 
      Retrocesso in Serie D 1975-1976. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1974